Johannes Mathesius (1504-1565) – pastore protestante e teologo tedesco
 Vilém Mathesius (1882–1945) – linguista ceco
 Bohumil Mathesius (1888–1952) – poeta, traduttore, linguista e giornalista ceco esperto della letteratura russa